Les premiers camps étaient des lieux de détention extrajudiciaires établis dans l'Allemagne nazie en 1933. Bien que le système ait été en grande partie démantelé à la fin de l'année, ces camps furent précurseur des camps de concentration nazis.

Le 30 janvier 1933, Adolf Hitler devient chancelier après avoir conclu un accord en coulisse avec l'ancien chancelier, Franz von Papen. Selon l'historien , les nazis n'avaient aucun projet de camps de concentration avant leur prise du pouvoir. Le système des camps de concentration apparaît dans les mois suivants en raison du désir de supprimer des dizaines de milliers d'opposants nazis en Allemagne. L'incendie du Reichstag en février 1933 est le prétexte à des arrestations massives ; le décret sur les incendies du Reichstag supprime le droit à la liberté personnelle inscrit dans la Constitution de Weimar. Le premier camp est établi à Nohra (Thuringe) le 3 mars 1933 dans une école. Les arrestations se multiplient après l'élection du 5 mars.

La base juridique des arrestations était la pratique antérieure de la « garde à vue », qui signifiait soit restreindre la liberté d'une personne pour sa propre protection, soit « mettre en garde à vue des éléments séditieux en cas d'urgence », y compris certains membres du Parti communiste allemand (KPD) dans la république de Weimar. La détention préventive signifiait que l'emprisonnement pouvait se poursuivre après l'acquittement d'une personne ou après avoir purgé sa peine. Les journaux de l'époque ont rendu compte des camps de concentration de manière très détaillée et ont diabolisé les prisonniers en les qualifiant d'éléments de gauche dangereux. Quatre-vingt pour cent des prisonniers étaient communistes et dix pour cent sociaux-démocrates ; les dix pour cent restants étaient affiliés à un autre parti, des militants syndicaux ou aucun lien avec un parti politique. À la fin de l'année, 241 anciens députés du Reichstag sous Weimar avaient été arrêtés. De nombreux prisonniers ont été libérés à la fin de 1933, et après l'amnistie de Noël très médiatisée, seuls quelques dizaines de camps opéraient encore.

Le nombre de prisonniers en 1933-1934 est difficile à déterminer ;  l'estime à 50 000, avec des arrestations dépassant peut-être 100 000, tandis que Wachsmann estime qu'entre 150 000 et 200 000 personnes ont été soumises à la détention sans procès en 1933. Environ 70 camps ont été établis en 1933, dans n'importe quelle structure convenable pouvant détenir des prisonniers, y compris des usines vacantes, des prisons, des domaines ruraux, des écoles, des maisons de travail et des châteaux. De nombreux sites ont ensuite été réutilisés comme centres de détention nazis. Il n'y avait pas de système national; les camps étaient gérés par la police locale, les SS et les SA, les ministères de l'Intérieur de l'État ou une combinaison des éléments ci-dessus. Les premiers camps en 1933–1934 étaient hétérogènes et contrairement à ceux créés en 1936 et après, dans des aspects fondamentaux tels que l'organisation, les conditions et les groupes emprisonnés. Par conséquent, les chercheurs ont commencé à les appeler « premiers camps » plutôt que « camps de concentration ». Bien que ceux-ci n'étaient pas des sites de meurtres en chaîne, leur violence sans précédent a marqué la fin de la république de Weimar.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes

Sources

Lectures complémentaires 
 
 
 

1933 en Allemagne
Camp de concentration nazi